Psoraleococcus är ett släkte av insekter. Psoraleococcus ingår i familjen Lecanodiaspididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Psoraleococcus